Чхве Ёнджун (, ; , более известный как Ёнджун) — южнокорейский певец, рэпер, модель и танцор. Является участником K-pop бой-бэнда TXT.

Биография

Ранние годы 
Чхве Ёнджун родился в Соннаме, провинции Кёнгидо, Южная Корея. В 2014 году стал стажёром в агентстве Cube Entertainment, но затем, после прослушивания, где он исполнил «Boy in Luv» группы BTS перешел в Big Hit Entertainment.

2019 — настоящее время: Дебют в TXT 

10 января 2019 года Big Hit Entertainment опубликовали видеоролик с Ёнджуном, тем самым раскрыв первого участника новой мужской группы. Ёнджун официально дебютировал с TXT 4 марта 2019 года с песней «Crown» из мини-альбома The Dream Chapter: Star.

Участвовал в написании песен «Fairy of Shampoo» и «Maze in the Mirror» из мини-альбома The Dream Chapter: Eternity (2020).

Дискография

Примечания 

Рэперы Республики Корея
Музыканты TXT